Appi Claudi Pulcre, diversos personatges.
 Gai Claudi Pulcre, diversos personatges.
 Publi Claudi Pulcre, també Publi Clodi Pulcre, diversos personatges.
 Clàudia Pulcra